Luis Hernández Alfaro, Pinza (1978-), futbolista peruà - professional durant 2003-actualitat;
 Luis Hernández Camarero (1941-1977), poeta peruà;
 Luis Hernández Díaz, Manzanita (1981-), futbolista peruà - professional durant 1998-actualitat;
 Luis Hernández Lahuerta (1906-1961), periodista i escriptor espanyol;
 Luis Hernández Mendoza (1984-), beisbolista veneçolà;
 Luis Hernández Parker (1911-1975), periodista xilè;
 Luis Hernández Rodríguez (1989-), futbolista espanyol;
 Luis Arturo Hernández (1968-), futbolista mexicà - professional durant 1990-2005;
 Luis Omar Hernández (1985-), futbolista mexicà - professional durant 2005-actualitat;
 Luis Felipe Hernández (1959-), escriptor mexicà;
 Luis Hernández Cotter (1948-), voleibolista espanyol.
 Luis Esteban Hernández (1981-), ex-automovilista argentí. Primer campió nacional de la categoria TC Mouras.
 Lluís Hernández Alcàsser (1936-2015), sacerdot i polític català